Kosaćcowate (Iridaceae Juss.) – rodzina jednoliściennych roślin lądowych oraz bagiennych. Obejmuje ok. 2,1–2,2 tysięcy gatunków zebranych w 66 rodzajów. Rodzina jest niemal kosmopolityczna, brak jej przedstawicieli tylko na dalekiej północy, na rozległych obszarach pustyń Afryki Północnej, Półwyspu Arabskiego i Australii oraz na subkontynencie indyjskim. Największe zróżnicowanie gatunkowe występuje w południowej i środkowej Afryce oraz w Ameryce Południowej. Do rodziny należą liczne i bardzo popularne w całym świecie rośliny ozdobne (np. szafran, sparaksis, iksja, frezja, mieczyk, miecznica, kosaciec, tygrysówka). Znamiona szafranu uprawnego są wysoko cenioną przyprawą. Kłącze niektórych gatunków kosaćca (tzw. orris lub korzeń fiołkowy) jest ważnym surowcem w przemyśle perfumeryjnym, wykorzystywany był także w ziołolecznictwie. Bulwy niektórych przedstawicieli są lokalnie spożywane (np. szafranu, Lapeirousia i Moraea fugax).

Morfologia 
 Pokrój Najczęściej wieloletnie rośliny zielne, rzadko rośliny drewniejące (półkrzewy występują w plemieniu Nivenioideae) i rośliny jednoroczne. Ich pędy są zielone, z wyjątkiem bezzieleniowego i myko-heterotroficznego rodzaju Geosiris. Pęd kwiatowy wyrasta z poziomo rozrastającego się kłącza lub bulw, bardzo rzadko cebul. U roślin z rodzaju tygrysówka występują bulwy korzeniowe. Pędy boczne rozwijają się w kątach najwyższych liści. Bulwy rozwijają się z najniższego międzywęźla łodygi po kwitnieniu i jako organy spichrzowe zasilają rozwój pędów kwitnących w następnym roku. W przypadku roślin kłączowych spichrzowe pędy przyrastające w kolejnych latach tworzą zwykle regularne rozgałęzienia. Pędy kwitnące są zwykle nadziemne (na przekroju okrągłe, spłaszczone, oskrzydlone lub kanciaste), choć u niektórych przedstawicieli nad powierzchnię wystają tylko liście i część kwiatu (zalążnia pozostaje także pod ziemią), tak jest u rodzaju Romulea i Crocus.
 Liście Wyrastają z podziemnego pędu (bulwy lub kłącza) ułożone w dwóch rzędach. Mają pochwiastą nasadę (zamkniętą lub otwartą) obejmującą nasadę młodszego liścia. Blaszka jest zwykle unifacjalna, mieczowata, bokiem zwrócona do łodygi, czasem cylindryczna, a u rodzaju Geosiris – łuskowata.
 Kwiaty Rzadko pojedyncze (np. w rodzaju szafran), zwykle zebrane są w różnego rodzaju kwiatostany na szczycie pędu kwiatonośnego (kłosy, grona, wiechy, wachlarzyki i skrętki). Kwiaty pojedynczo lub po kilka wsparte są podsadkami. Okwiat jest promienisty lub grzbiecisty, złożony z dwóch okółków barwnych listków, często zróżnicowanych. U nasady u wielu przedstawicieli rodziny okwiat jest zrośnięty w formie rurki, u niektórych zgiętej. W kwiatach o symetrii grzbiecistej (np. w rodzaju mieczyk) dolną wargę tworzy jeden listek okółka zewnętrznego i dwa listki okółka wewnętrznego. Górną wargę tworzą pozostałe. Pręciki są trzy (dwa u Diplarrena), nadległe listkom zewnętrznego okółka, często o nitkach w dole zrośniętych w rurkę. Zalążnia jest dolna (górna tylko u Isophysis), zwykle trójkomorowa. Szyjka słupka różnie wykształcona, często w górze rozwidlona, czasem kilkukrotnie, bywa też rozszerzona i barwna (np. u kosaćca). 
 Owoce Trójkomorowa, wielonasienna torebka pękająca między przegrodami. Nasiona zwykle spłaszczone, czasem talerzykowato, bywają oskrzydlone.

Systematyka 
W popularnym w końcu XX wieku systemie Cronquista rodzina kosaćcowatych umieszczana była w rzędzie liliowców (Liliales). Późniejsze systemy Reveala (1994-1999) i Takhtajana (1997) wyłączały kosaćcowate w odrębny rząd kosaćcowców (Iridales). W opublikowanym w 2003 roku systemie APG II kosaćcowate uznane zostały za jedną z linii rozwojowych kladu szparagowców (rząd Asparagales) i tę pozycję utrzymują w kolejnych aktualizacjach systemu (APG III z 2009, APG IV z 2016) oraz na Angiosperm Phylogeny Website.

Rodzina wyewoluowała ok. 80 milionów lat temu tj. w czasie późnej kredy. Najstarszą żyjącą współcześnie linię rozwojową w obrębie rodziny reprezentuje rodzaj Isophysis z jednym gatunkiem występującym na Tasmanii. Linia ta oddzieliła się od reszty rodziny ok. 66 milionów lat temu. Kolejne, najstarsze rodzaje również mają zasięgi obejmujące Australazję i dlatego przypuszcza się, że rodzina pochodzi z kontynentu obejmującego współczesną Australię i Antarktydę. Późniejsze różnicowanie się przedstawicieli tej rodziny datowane już na eocen zaowocowało ośrodkami jej największego zróżnicowania w Afryce południowej i Ameryce Południowej.

 Pozycja i podział rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jeden z kladów w rzędzie szparagowców Asparagales w obrębie jednoliściennych.

Pozycja filogenetyczna rodziny w obrębie rzędu szparagowców:

 Podział rodziny na podrodziny, plemiona i rodzaje
W obrębie rodziny wyróżnia się na siedem podrodzin o następujących powiązaniach filogenetycznych: 

Podział na podrodziny, plemiona i rodzaje (kolejność taksonów alfabetyczna):

 Podrodzina Aristeoideae Vines
 Aristea Sol. ex Aiton

 Podrodzina Crocoideae G.T.Burnett
 Plemię Croceae Dumort. (syn.: Ixieae Dumort.)
 Babiana Ker Gawl. ex Sims – babiana
 Chasmanthe N.E.Br.
 Crocus L. – szafran, krokus
 Dierama K.Koch 
 Duthiastrum M.P. de Vos
 Geissorhiza Ker Gawl.
 Hesperantha Ker Gawl.
 Ixia L. – iksja
 Radinosiphon N.E.Br.
 Romulea Maratti
 Sparaxis Ker Gawl. – sparaksis
 Syringodea Hook. f.
 Tritonia Ker Gawl. – tritonia
 Plemię Freesieae Goldblatt & J.C.Manning
 Crocosmia Planch. – krokosmia, montbrecja, cynobrówka
 Devia Goldblatt & J.C.Manning
 Freesia Klatt – frezja
 Xenoscapa (Goldblatt) Goldblatt & J.C.Manning
 Plemię Gladioleae Dumort.
 Gladiolus L. – mieczyk
 Melasphaerula Ker Gawl.
 Plemię Tritonopsideae Goldblatt & J.C.Manning
 Tritoniopsis L.Bolus
 Plemię Watsonieae Klatt
 Afrosolen Goldblatt & J.C.Manning
 Codonorhiza Golblatt & Manning
 Cyanixia Goldblatt & J.C.Manning
 Lapeirousia Pourret
 Micranthus (Pers.) Eckl.
 Pillansia L.Bolus
 Savannosiphon Goldblatt & Marais
 Schizorhiza Golblatt & Manning
 Thereianthus G.J.Lewis
 Watsonia Mill.
 Zygotritonia Mildbr

 Podrodzina Geosiridoideae Goldblatt & J.C.Manning 
 Geosiris Baillon

 Podrodzina Iridoideae Eaton
 Plemię Diplarrheneae Goldblatt
 Diplarrena Labill.
 Plemię Irideae Kitt. 
 Bobartia L.
 Dietes Salisb. ex Klatt 
 Ferraria Burm. ex Mill.
 Iris L. – kosaciec, irys
 Moraea Mill. – morea
 Plemię Sisyrinchieae Baker 
 Libertia Spreng. – libercja
 Olsynium Raf.
 Orthrosanthus Sweet
 Sisyrinchium L. – miecznica
 Solenomelus Miers
 Tapeinia Comm. ex Juss. 
 Plemię Tigridieae Baker
 Alophia Herb.
 Calydorea Herb.
 Cipura Aubl.
 Cobana Ravenna
 Cypella Herb.
 Eleutherine Herb.
 Ennealophus N.E.Br.
 Gelasine Herb.
 Herbertia Sweet
 Hesperoxiphion Baker
 Larentia Klatt
 Mastigostyla I.M.Johnst.
 Nemastylis Nutt.
 Salpingostylis Small
 Tigridia Juss. – tygrysówka
 Plemię Trimezieae Ravenna
 Deluciris A. Gil & Lovo
 Trimezia Salisb. ex Herb.

 Podrodzina Isophysidoideae Takhtajan ex Thorne & Reveal
 Isophysis T.Moore ex Seemann

 Podrodzina Nivenioideae Schulze ex Goldblatt
 Klattia Baker
 Nivenia Vent. – srebrzelina
 Witsenia Thunb.

 Podrodzina Patersonioideae Goldblatt
 Patersonia R.Br. nom. cons.

Przypisy